Invitez les vautours est le titre de plusieurs albums musicaux :
 Invitez les vautours, d'Éric Lapointe (1996)
 Invitez les vautours, d'Éric Lapointe (2002)